au Kazakhstan
Smirnovo (Kazakhstan)
en Russie 
Smirnovo (Altaï)
Smirnovo (Kaliningrad)